Frielinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Frielinghaus (* 1928), deutscher evangelisch-reformierter Pastor
 Hans-Joachim Frielinghaus (* 1937), deutscher Designer und Bildhauer
 Herta Hesse-Frielinghaus (1910–1989), deutsche Museumsleiterin
 Heide Frielinghaus (* 1968), deutsche Archäologin
 Helmut Frielinghaus (1931–2012), deutscher Autor, Lektor und Übersetzer
 Karl-Otto Frielinghaus (1913–2000), deutscher Pionier der Kinotechnik und Hochschullehrer
 Konrad Frielinghaus (1907–1968), diplomierter Bergbauingenieur, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, Kämpfer im Algerischen Unabhängigkeitskrieg, danach unter dem Namen „Dejoul“ in Algerien als Wissenschaftler und Politiker tätig
 Michael Frielinghaus (* 1951), deutscher Architekt
 Paul Frielinghaus (* 1959), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Frielinghausen